Кадавал () — португальська власна назва.

Топоніми

Кадавал  — муніципалітет.
 Кадавал (парафія)